Inchiesta – procedimento investigativo teso alla scoperta della verità su di un fatto accaduto
 Inchiesta – rivista trimestrale italiana delle Edizioni Dedalo
 Inchiesta – termine utilizzato in araldica per le arme che offrono notevoli irregolarità araldiche ma di storica importanza

Pagine correlate 
 L'inchiesta